Фарук Бистрич (род. 1 января 1958, Сараево) — боснийский шахматист, гроссмейстер (2003).

В составе сборной Боснии и Герцеговины участник 2-х Олимпиад (1998 и 2002) и 2.х командных чемпионатов Европы (1999 и 2003).

Таблица результатов

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Боснии и Герцеговины